Giuseppe Caprio (1914-2005), est un cardinal italien.
 Frank Caprio (1936-) est un juge américain et une personnalité de la télévision américaine.
 Leonardo DiCaprio (1974-), est un acteur, scénariste et producteur de cinéma américain.

Divers 
 RK Varteks Di Caprio, ancien nom du GRK Varaždin, un club de handball, situé à Varaždin en Croatie.
Patronyme italien